

Toponymes

El Pinar, commune de la province de Grenade en Andalousie.
 El Pinar de El Hierro, commune de l'île d'El Hierro dans les îles Canaries.

, barrio de la ville de Ciudad de la Costa dans le département de Canelones ;

El Pinar : capitale de la paroisse civile de Florencio Ramírez de la municipalité de Caracciolo Parra Olmedo dans l'État de Mérida.